Vera de Bidasoa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bera (ort i Spanien, Navarra, Provincia de Navarra, lat 43,28, long -1,69), 
 Bera (kommun i Spanien, Navarra, Provincia de Navarra, lat 43,27, long -1,67), 

Robotskapade Spanienförgreningar